ADCY7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 080 амінокислот, а молекулярна маса — 120 308.

Кодований геном білок за функцією належить до ліаз. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію, іоном марганцю. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Аденілатциклази